Este é um compilado acerca das estatísticas de jogos disputados e gols marcados por Pelé ao longo de sua carreira futebolística, sejam eles considerados de caráter oficial ou não.

As estatísticas acerca dos jogos e gols de Pelé variam de acordo com as fontes. A quantidade de jogos totais varia entre 1363 e 1393, e a de gols totais, entre 1279 a 1303. No que tange a jogos e gols considerados oficiais, as estatísticas variam entre 831 a 846 jogos e entre 757 a 778 gols. Tais divergências se dão devido tanto aos critérios de consideração ou não de determinadas partidas, quanto de oficialidade delas.

A listagem apresentada neste artigo não baseia-se em apenas uma única fonte, mas no cruzamento de relações de diversos acervos estatísticos, comparações entre critérios das fontes utilizadas e reportagens de veículos de imprensa. Ela perpassa todas as partidas disputadas por Pelé desde sua estreia na equipe profissional do Santos Futebol Clube, em partida amistosa em 7 de setembro de 1956, até sua aposentadoria do futebol em partida amistosa simbólica em 1 de outubro de 1977, além de 8 partidas disputadas entre 1978 e 1990, que são costumeiramente computadas em listagens gerais das fontes mencionadas. No quesito de oficialidade, este artigo opta por explicitar os critérios utilizados por cada fonte sempre que mencionar esta característica em suas análises estatísticas.

Lista de jogos e gols

1956–1959

1960–1964

1965–1969

1970–1974

1975–1990

Estatísticas

Comparação entre fontes e critérios de oficialidade 
Diferentes fontes apontam para diferentes estatísticas acerca da quantidade de jogos e gols de Pelé, a depender dos critérios utilizados para contabilização. As fontes consultadas por este artigo indicam entre 1363 e 1393 jogos disputados e entre 1279 e 1303 gols marcados. A lista do presente artigo contabilizou um total de 1373 jogos e 1287 gols.

Em termos de jogos e gols considerados "oficiais", também há divergências estatísticas, devido não apenas à diferença de jogos contabilizados (que também justificam as divergências nos jogos totais) como também devido às considerações de cada fonte do que caracteriza uma partida como sendo oficial ou não. A Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) contabilizava, em sua base de dados, 767 gols em 831 jogos oficiais, sendo estes números utilizados por diversas fontes secundárias na imprensa internacional. Estes valores foram calculados considerando apenas os jogos de Pelé pelos times principais do Santos e do New York Cosmos (excetuando-se partidas amistosas), da Seleção Brasileira (excetuando-se partidas amistosas contra equipes que não sejam seleções nacionais registradas na FIFA), da Seleção Paulista e da Seleção Militar no Campeonato Sul-Americano Militar de 1959. Em 2022, porém, a RSSSF revisou estas estatísticas e os números atuais que apresenta diferem dos anteriormente reportados. Tanto a revista El Gráfico quanto a ESPN's Stats & Information Group contabilizam 757 gols em jogos oficiais; estes levantamentos consideram aproximadamente as mesmas premissas adotadas pela RSSSF, com a diferença de que nenhum dos jogos disputados por Pelé pela Seleção Paulista ou pela Seleção Militar são considerados como sendo oficiais.

Abaixo estão os principais resultados de levantamentos realizados por diferentes fontes acerca das estatísticas de jogos e gols de Pelé.

Por equipe e competição 
Pelé jogou profissionalmente por 2 clubes (Santos e New York Cosmos) e defendeu a Seleção Brasileira a nível nacional e a Seleção Paulista a nível estadual. Porém, nas estatísticas que levam em conta seus mais de mil gols marcados, existem jogos computados para outras equipes, seja de cunho militar, beneficente, festivo e outras. A seguir estão todos os jogos e gols de Pelé em sua carreira por ano, tipo de competição e equipe defendida.

De forma gráfica, a evolução dos gols do Pelé se comporta da seguinte maneira:

Considerando os jogos e gols oficiais, de acordo com o critério adotado por El Gráfico e ESPN, o gráfico se comporta da seguinte maneira:

A seguir, estão os rankings das equipes que Pelé mais jogou e marcou gols, em termos de jogos totais e oficiais (utilizando-se o critério adotado por El Gráfico e ESPN).

A seguir, estão os rankings das competições nas quais Pelé mais jogou e marcou gols, em termos de jogos totais e oficiais (utilizando-se o critério adotado por El Gráfico e ESPN).

Por Tipo de Gol 
 Gols de pênalti: 109
 Gols de falta: 70
 Gols olímpicos: 1
 Total de gols em “bolas paradas” (Pênalti, falta e olímpico): 180

Por Quantidade de Gols Marcados por Partida 
 8 gols: 1 vez - Contra o Botafogo-SP, em partida válida pelo Campeonato Paulista, no dia 21/11/1964.
 5 gols: 7 vezes
 4 gols: 30 vezes
 3 gols: 92 vezes
 2 gols: 190 vezes
 1 gol: 467 vezes

Milésimo gol 

No final de 1969, Pelé se aproximou de seu milésimo gol, criando grande expectativa no país. A situação foi ironizada pelo cartunista Henfil, em charge na qual um repórter anuncia ao público, após um espirro de Pelé, que "agora faltam só dois para o milésimo espirro de Pelé!". No início de novembro, Pelé já tinha marcado 996 gols, e as duas próximas partidas seriam clássicos contra o Corinthians e o São Paulo. A partida contra o primeiro em particular gerou imensa expectativa, já que o Corinthians era o time no qual Pelé mais tinha marcado. Não há números oficiais sobre o público, que foi estimado em 65 mil pessoas. Pelé não marcou contra o Corinthians, tampouco contra o São Paulo. Na partida seguinte, contra o Santa Cruz, Pelé marcou dois gols.

O próximo confronto da equipe foi um amistoso contra o Botafogo de João Pessoa. Os jogadores dos Santos temiam que o time local "arrumasse" dois gols para Pelé, para que o estádio da capital paraibana entrasse na história. Pelé chegou a se recusar a bater um pênalti durante a partida, mas acabou sendo convencido pelos companheiros. Pelé converteu o pênalti, chegando ao gol de número 999 na carreira. Logo depois de seu gol, o goleiro do Santos se lesionou, e a equipe já tinha feito todas as substituições possíveis; desse modo, para evitar que Pelé marcasse o milésimo naquela partida, o jogador foi escolhido para atuar como goleiro. O goleiro santista, Jair Estevão, mais tarde admitiria que sua contusão fora forjada para evitar que Pelé marcasse o milésimo.

A partida seguinte era contra o Bahia, na Fonte Nova. Antes do confronto, Pelé declarou que gostaria muito de chegar ao milésimo em Salvador. Uma grande festa foi programada para a ocasião, com trio elétrico e dançarinas de axé; o árbitro da partida, Arnaldo Cezar Coelho, teve que ir para a capital baiana um dia antes do confronto, para participar do ensaio para a festa. Durante a partida, Pelé driblou o goleiro e arrematou para o gol, mas a bola foi tirada em cima da linha pelo zagueiro Nildo, que foi vaiado pela torcida de acordo com algumas fontes e mostrado no filme Pelé Eterno, porém aplaudido de acordo com outras fontes; o jogador também foi repreendido pelo presidente do Bahia. Nildo acabaria ficando conhecido como "o zagueiro que evitou o milésimo"; segundo o jogador, "Deus me ajudou a tirar aquela bola", afirmando ainda que "faria tudo novamente".

O milésimo gol veio em 19 de novembro de 1969, em uma partida contra o Vasco da Gama, quando Pelé marcou a partir de um pênalti, no Estádio do Maracanã. O goleiro vascaíno, o argentino Andrada, teve atuação destacada, evitando um gol de Pelé no primeiro tempo, em defesa classificada como "colossal" pelo Jornal dos Sports. Segundo Pelé, os jogadores vascaínos tentavam irritá-lo, dando tapas em sua cabeça e afirmando "Não vai ser hoje, Crioulo". Nas palavras do ex-jogador, "fizeram tudo o que podiam para me impedir de marcar". No segundo tempo, Pelé avançou com a bola pela área vascaína, e se chocou com o zagueiro Fernando Silva, resultando em um pênalti a favor do Santos. Fernando Silva passou o resto da vida negando que houve falta no lance; segundo o jogador, foi Pelé que se chocou contra sua perna, classificando ainda o ocorrido como uma "lambança" do juiz, e sugerindo que este poderia ter "facilitado" para que Pelé fizesse o milésimo gol naquela partida.

Marcado o pênalti, o nome de Pelé passou a ser gritado no Maracanã, até mesmo pela torcida vascaína. Pelé chutou no canto esquerdo de Andrada, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Ao cair e perceber que a bola tinha entrado, Andrada socou a grama, enquanto Pelé comemorava o gol, em imagem considerada histórica. Andrada permaneceu no chão por mais um tempo, e só levantou ao ser erguido por um companheiro. O goleiro no dia anterior tinha manifestado o desejado de evitar o gol número mil; anos mais tarde, afirmou sobre o evento que "o gol veio e em pouco tempo você vai se acostumando e você acaba o adotando como um filho".

Feito o gol, Pelé correu para a bola, beijando-a. O jogador foi cercado por jornalistas e carregado por dirigentes do Santos. Pelé dedicou o gol às "crianças, "pessoas pobres" e "velhinhos cegos". O discurso foi criticado por alguns, que esperavam uma fala contra a ditadura militar brasileira, que um ano antes tinha editado o Ato Institucional n.º 5 (AI-5), considerado o mais duro dos atos institucionais do regime militar. O jogo foi suspenso por 20 minutos, e Pelé deu uma volta olímpica no estádio, com uma camisa do Vasco com número "1000" nas costas.

Milésimo gol (outra versão) 
Existe uma outra versão que contesta onde, quando e contra quem foi feito o milésimo gol de Pelé. Com testemunhas e provas que afirmam que o milésimo gol de Pelé aconteceu no dia 14 de novembro de 1969 em uma partida amistosa entre Santos e Botafogo da Paraíba, na capital João Pessoa, do estado da Paraíba. A partida aconteceu no Estádio Olímpico, hoje conhecido como Vila Olímpica Parahyba, situada no bairro dos Estados, onde o Santos venceu a partida por um placar de 3 a 0.  O ponta-direita do Santos Manoel Maria marcou os dois primeiros gols e em seguida sofreu um pênalti, Pelé foi escolhido para bater o pênalti, mas de início relutou em bater, porém depois de muita insistência dos companheiros resolveu bater o pênalti a contragosto, então fez o gol no goleiro Lula do Botafogo da Paraíba, em seguida Pelé substituiu o goleiro Jair Estevão que fingiu se contundir para Pelé poder virar o goleiro do Santos até o final da partida e não ter que marcar mais gols, já que ele queria fazer o seu gol de número 1000 em uma partida no Maracanã.

No dia pensaram ter sido feito o gol de número 999 de Pelé, entretanto após quase 30 anos durante a década de 1990 uma recontagem foi feita pelo jornal Folha de S.Paulo que descobriu um gol esquecido de Pelé em um campeonato sul-americano militar de 1959, na época Pelé jogando pela seleção das forças armadas do Brasil, venceu em uma partida a seleção do Paraguai por um placar de 4 a 1 no dia 18 de novembro de 1959, naquele jogo ele fez o segundo gol do Brasil na partida que futuramente após ser descoberto na recontagem viria alterar a quantidade do número de gols feitos por Pelé, assim fazendo o de número 999 virar o de número 1000.  Apesar das estatísticas afirmarem que o milésimo gol foi contra o Vasco da Gama no Maracanã, o gol contra o Paraguai veio a ser encontrado muitos anos depois gerando a confusão. Após a descoberta do "gol perdido", ao ser indagado sobre seu milésimo gol ter sido feito na Paraíba, Pelé não negou mas também não confirmou se foi, dando a entender que ele estava em dúvida se o milésimo gol tinha sido feito na Paraíba ou no Rio de Janeiro, porém confirmou que participou da partida entre Santos e Botafogo da Paraíba realizado em João Pessoa e que também fez um gol de pênalti.

Curiosidades 
Em sua longa carreira, o Rei do Futebol perdeu 18 pênaltis pelo Santos. Isso sem contar duas cobranças que o camisa 10 errou, mas foram anuladas pelo juiz.

Ver também 
 Lista de gols de Pelé pela Seleção Brasileira de Futebol

Ligações externas 
 futdados.com/ Raio x dos gols de Pelé na carreira
 futebol80.com.br/

Estatísticas
Pelé